

Ростково — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ростково — село в гміні Черніце-Борове Пшасниського повіту Мазовецького воєводства